Мезоннёв () — имя собственное французского происхождения; распространено в виде фамилий и названий.

Персоналии 
 Мезоннёв, Бриан (род. 1973) — американский футболист, полузащитник.

Составные фамилии 
 Дюрьё де Мезоннёв, Мишель Шарль (1796—1878) — французский военный деятель и ботаник, работавший в Бордо.
 Шомеде де Мезоннёв, Поль (1612—1676) — французский офицер, основатель Монреаля.

Прочее 
 Бульвар Мезоннёв — крупная транспортная артерия в центральной части района Халл города Гатино, Квебек.